У́лица Улья́ны Гро́мовой — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, данное в честь героя Великой Отечественной войны Ульяны Громовой.

Россия

Улицы 
 Улица Ульяны Громовой — улица в Волгограде.
 Улица Ульяны Громовой — улица в Калининграде.
 Улица Ульяны Громовой — улица в Кемерово.
 Улица Ульяны Громовой — улица в Керчи.
 Улица Ульяны Громовой — улица в Липецке.
 Улица Ульяны Громовой — улица в Нижнем Тагиле (Свердловская область).
 Улица Ульяны Громовой — улица в Петрозаводске.
 Улица Ульяны Громовой — улица в Симферополе.
 Улица Ульяны Громовой — улица в Тольятти.
 Улица Ульяны Громовой — улица в Ульяновске.
 Улица Ульяны Громовой (улица Громовой) — улица в Челябинске.
 Улица Ульяны Громовой — улица в посёлке Катавка (город Бакал Челябинской области).
 Улица Ульяны Громовой — улица в Пучеже (Ивановская область).
 Улица Ульяны Громовой — улица в Новочеркасске (Ростовская область)
 Улица Ульяны Громовой — улица в Якутске (Республика Саха (Якутия)).

Переулки 
 Переулок Громовой — переулок в Георгиевске.
 Переулок Громовой — переулок в ст. Динская.
 1-й и 2-й переулки Громовой — переулки в Киров.
 Переулок Громовой — переулок в Нальчике.
 Переулок Громовой — переулок в Омутнинске
 Переулок Громовой — переулок в Черкесске.

Украина 
 Улица Ульяны Громовой — улица в Днепре.
 Улица Ульяны Громовой — улица в Киеве.
 Улица Ульяны Громовой — улица в Луганске.
 Улица Ульяны Громовой — улица в Харькове.
 Улица Громовой — улица в Чернигове.

Казахстан 
 Улица Ульяны Громовой — улица в Петропавловске.
 Улица Ульяны Громовой — улица в Уральске.
 Переулок Громовой — переулок в Астане.

См. также 
 Переулок Ульяны Громовой (Санкт-Петербург)
 Улица Громова

Примечания 

Ульяна Громова